Hohenzollernring 56 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hohenzollernring 56 (Köln)
 Hohenzollernring 56 in Münster, Westfalen, Oberpostdirektion, siehe Liste der Baudenkmäler in Münster